Cserni Jován-felkelés
 Délvidéki szerb felkelés (1848)